ZTX steht für:
 McCormick ZTX-Serie, Traktorenbaureihe von International Harvester
 Minneapolis-Moline ZTX-Typ, militärischer Schlepper von Minneapolis-Moline

ztx steht für:
 Zaachila-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung